

Прізвище 

 Іво Клец ( 1980) — словацький тенісист.
 Клец Микола Захарович ( 1949) — український поет.
 Міхал Клец ( 1995) — словацький футболіст, півзахисник.

Топонім 
 Клец — село (община) у Чехії, в окрузі Їндржихув Градець.